Theaterinstitut steht für
 Internationales Theaterinstitut, internationales Netzwerk des Theaters
 Europäisches Theaterinstitut Berlin 
 Deutsches Theater-Institut, Weimar

Siehe auch:
 Theaterakademie 
 Theaterhochschule 
 Schauspielschule